

Patronyme 

 Henri de Caisne (1799-1852), artiste peintre d’histoire, de genre et de portrait belge.

Divers 
 Atelier Plasse Le Caisne, atelier de tapisserie français.
Patronyme belge